НФЛ в сезоне 1921 — стал 2-м сезоном Национальной футбольной лиги, до 1922 года называвшейся Американской профессиональной футбольной ассоциацией.

Позиции 
 В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьи, П% = Процент выигранных матчей
 Замечание: Ничьи в итоговых таблицах не учитывались до 1972 года

Ссылки 
 [nflhistory.net/linescores/pdf/1921.pdf Сезон 1921 года в деталях] 

Сезоны НФЛ